Меще́рский сельсове́т — муниципальное образование в Сердобском районе Пензенской области. Имеет статус сельского поселения.

Общие сведения 
Мещерский сельсовет располагается на востоке Сердобского района, общая территория составляет 15483 га. На территории сельского совета расположены 13 магазинов, автозаправочная станция, 2 спортзала, библиотека, участковая больница, средняя общеобразовательная школа, детский сад. Общее население на 01.01.2011 составляет 1393 человека.

Население

Состав сельского поселения

Глава администрации 
Главой администрации Мещерского сельского совета является Старостин Александр Алексеевич.

Адрес 
442871, Пензенская область, Сердобский район, с. Мещерское, ул. Школьная, 27. Тел.: +7 84167 9-22-10

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Сердобского района
 Официальный сайт администрации Мещерского сельсовета Сердобского района Пензенской области
 Авторский портал Михаила Полубоярова

Муниципальные образования Сердобского района
Сельские поселения Пензенской области